Татарка — село в Черлакском районе Омской области России. Административный центр Татарского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
Основан в 1740 году. Казачий редут. 

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило образованное муниципальное образование «Татарское сельское поселение».

География 
Татарка находится на юге-востоке региона, в пределах Курумбельской степи, являющейся частью Чебаклы-Суминской впадины, на берегу р. Иртыш.

Абсолютная высота — 104 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1339 человек мужчин — 630, женщин — 709	(47,1 и 52,9 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % от общей численности населения в 1579 чел..

Инфраструктура 
Татарская средняя общеобразовательная школа.

Администрация поселения.

Транспорт 
стоит на федеральной автотрассе А-320.

Остановка общественного транспорта «Татарка».

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Черлакского района
Населённые пункты на реке Иртыш